The Moonshiners – cortometraggio del 1905 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Moonshiners – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
The Moonshiners – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Montgomery
The Moonshiners – cortometraggio del 1916 diretto da Roscoe 'Fatty' Arbuckle